Francisco Bosch può riferirsi a:

 Francisco Bosch (1982-), attore e danzatore spagnolo
 Francisco Bosch (1982-), rugbista a 15 argentino